Phrynos ist der

 Name eines attischen Töpfers, siehe Phrynos (Töpfer)
 Notname eines attischen Vasenmalers, siehe Phrynos-Maler